Mjölö kan avse:
 Mjölö, Helsingfors – en ö i Helsingfors stad, fi. Isosaari. 
 Mjölö, Sankt Karins – en holme i S:t Karins kommun, Västra Finlands län, fi. Jauhosaari 
 Mjölö-ören – en ö i Finland
 Mjölö pennor – en ö i Finland

Se även
 Torra Mjölö